Stazione di Ōmiya – stazione ferroviaria situata a Kyoto in Giappone
 Stazione di Ōmiya – stazione ferroviaria situata a Saitama in Giappone